Songs of Innocence může být:

 Songs of Innocence (sbírka) – sbírka básní Williama Blakea
 Songs of Innocence (album) – album skupiny U2
 Songs of Innocence (album, Jasper Steverlinck) – album hudebníka Jaspera Steverlincka